Peck steht für:
 Peck (Name), Familien- und Vorname, zu Namensträgern siehe dort
 Peck (Maßeinheit), angloamerikanische Maßeinheit
 Peck Electric, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Peck Range, Gebirge im Palmerland, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Peck (Florida), im Leon County
 Peck (Idaho), im Nez Perce County
 Peck (Kansas), im Sedgwick und im Sumner County
 Peck (Louisiana), im Catahoula Parish
 Peck (Michigan), im Sanilac County
 Peck (Ohio)
 Peck (Town), Town(ship) im Langlade County, Wisconsin
 Peck Ford (Kentucky)
 Peck Hill (New York)

Siehe auch:
 Peckius
 Pegg
 PEK
 PEG
 Pecq (Begriffsklärung)